Sayhan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sayhan (distrikt i Mongoliet, Selenga), 
 Sayhan (distrikt i Mongoliet, Bulgan), 
 Sajchan, distrikt, Selenga, 

Robotskapade Mongolietförgreningar